Alexandrovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Alexandrovca - sat din cadrul comunei Plopi din raionul Cantemir
 Alexandrovca - sat din cadrul comunei Trifănești din raionul Florești
 Alexandrovca - sat în cadrul comunei Gangura din raionul Ialoveni
 Alexandrovca - sat din cadrul comunei Crasnîi Octeabri, Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Alexandrovca Nouă - sat din cadrul comunei Crasnîi Vinogradari, Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Localități din Ucraina:
 Alexandrovca Nouă - sat în raionul Tatarbunar, regiunea Odesa

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova